Сухих — русская фамилия. Известные носители:

 Сухих, Андрей Акимович (1797—1843) — художник, академик Императорской Академии художеств.
 Сухих, Валерий Александрович (род. 1965) — российский политический и государственный деятель, председатель Законодательного Собрания Пермского края.
 Сухих, Владимир Иванович (1864—1920) — русский генерал, участник Первой мировой войны, награжден Георгиевским оружием за отличие в боях.
 Сухих, Геннадий Тихонович (род. 1947) — советский, российский патофизиолог; Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАН.
 Сухих, Игорь Николаевич (род. 1952) — российский литературовед и критик, педагог.
 
 Сухих, Павел Валерьевич (известен как Хихус; 1968—2018) — российский художник-мультипликатор и комиксист.